Ženská dvouhra Ladies Open Lausanne 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do singlové soutěže tenisového turnaje, poprvé konaného na antuce v Lausanne, nastoupilo třicet dva hráček.

Vítězkou se stala Francouzka Fiona Ferrová, jež ve finále zdolala krajanku obhajující titul Alizé Cornetovou po třísetovém průběhu 6–1, 2–6 a 6–1. V debutovém finále na okruhu WTA Tour tak získala premiérovou trofej.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

WTA Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2019
WTA Tour 2019